A 2012-es FIA GT1 világbajnokság a harmadik szezonja az SRO (Stéphane Ratel Organisation) által létrehozott FIA GT1 világbajnokságnak.

Versenynaptár

Csapatok és versenyzők

Eredmények

Verseny

Bajnokság

Versenyzők

Csapatok

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
A sorozat hivatalos weboldala

GT1